Наумоский () — македонская фамилия. Известные носители:

 Наумоский, Илчо (род. 1983) — македонский футболист.
 Наумоский, Петар (род. 1968) — македонский баскетболист.